La Prva savezna liga SFRJ 1975-1976, conosciuta semplicemente come Prva liga 1975-1976, fu la 47ª edizione del campionato jugoslavo di calcio, la 30ª dopo la fine della seconda guerra mondiale. La vittoria finale fu appannaggio del , al suo settimo titolo.

In giugno il torneo fu sospeso per 2 settimane per la partecipazione della nazionale jugoslava nella fase finale del campionato europeo disputata proprio in Jugoslavia.

Nel ranking UEFA 1975-76 la Prva liga si piazzò al 10º posto (7º nel quinquennale 1971-1976).

Polemiche 
Vi sono state vivaci polemiche riguardo all'ultima giornata: il  giocava a Lubiana contro l'Olimpia mentre l'Hajduk era di scena a Belgrado contro l'OFK; Partizan e Hajduk erano a pari punti, la differenza-reti era a favore degli spalatini. Le partite dovevano essere disputate in contemporanea, ma in realtà quella di Lubiana è iniziata 7/8 minuti in ritardo.

La partita OFK-Hajduk era finita 1-1 ed ovviamente Olimpia-Partizan era ancora in svolgimento ed ancora sullo 0-0 che avrebbe garantito agli spalatini di vincere il titolo. Al 93º minuto il Partizan ha segnato la rete decisiva che gli ha permesso di vincere il campionato. Grande festa dei capitolini e "scornamento" per l'Hajduk che per 13 minuti è stato campione.

Profetiche sono risultate le parole di Tomislav Ivić, allenatore spalatino, dopo la vittoria per 6-1 dell'Hajduk in casa del Partizan il 09.05.1976 (quando i bianco-neri sembravano lanciati verso il titolo): "Bit ćemo prvaci samo ako nam dozvole" ( = saremo campioni se ce lo permetteranno).

L'OFK è stato in "ritiro" per 10 giorni al parco Košutnjak di Belgrado, nessuno poteva avvicinarsi ai giocatori per non distrarli dall'impegno dell'ultima partita. Non avevano interessi in classifica, c'era da chiedersi se avrebbero avuto lo stesso impegno se invece dell'Hajduk avessero giocato contro i concittadini del Partizan. Facile vedere una macchinazione pro Belgrado.

Il colpevole, agli occhi di Spalato, è stato l'arbitro Dušan Maksimović di Novi Sad che ha permesso l'inizio della gara in ritardo, ha espulso Goran Jurišić (giocatore dell'Olimpia noto per la sua correttezza) ed ha concesso un forte recupero dopo il 90º in tempi in cui non vi era quest'usanza (sarebbe venuta solo 20 anni più tardi insieme al tabellone luminoso). Negli anni 2000 il giocatore del Partizan Nenad Stojković ha ammesso che si era rivolto all'arbitro dicendogli "Makso, još samo ovaj aut..." (= Maksimovic, ancora questa che poi segnamo...), dopodiché ha ricevuto la palla per passarla a Nenad Bjeković che ha segnato la rete decisiva.

Maksimović per molti anni è stato per anni persona non grata a Spalato. La rabbia ha spinto l'Hajduk a protestare fino al Centralni komitet Savez komunista (Comitato centrale federale comunista jugoslavo), anche se poi tutto è stato insabbiato.

Questa l'elenco dei "campioni morali" dell'Hajduk: Ivan Katalinić, Luka Peruzović, Šime Luketin, Željko Mijač, Vilson Džoni, Vedran Rožić, Jurica Jerković, Boriša Đorđević, Slaviša Žungul, Ivan Buljan, Ivica Šurjak, Dražen Mužinić, Mario Boljat, Vančo Balevski, allenatore Tomislav Ivić.

Squadre partecipanti

Profili

Provenienza

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
      Campione di Jugoslavia, qualificata alla Coppa dei Campioni 1976-1977
      Vincitrice della coppa nazionale, qualificata alla Coppa delle Coppe 1976-1977
      Qualificate alla Coppa UEFA 1976-1977
      Retrocesse in Druga Liga 1976-1977

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria viene stilata secondo la differenza reti delle squadre interessate.
Coppe minori:Qualificata alla Coppa Mitropa 1976-1977 : .Qualificata alla Coppa dei Balcani per club 1976 : .Qualificata alla Coppa Intertoto 1976 : .

Classifica marcatori 

|- style="background-color: #ffffff;"
! colspan="5" style="text-align: right;" | Fonte: sportsport.ba
|-

Risultati

Tabellone

Calendario 

Fonti: exyufudbal e rsssf

Affluenza

Squadra campione

(allenatore: Tomislav Kaloperović)
 giocatori (presenze/reti): Momčilo Vukotić (33/7)Rešad Kunovac (33/0)Borislav Đurović (32/1)Radmilo Ivančević (32/0)Nenad Bjeković (31/24)Ilija Zavišić (31/6)Refik Kozić (30/0)Ivan Golac (26/0)Aranđel Todorović (25/2)Boško Đorđević (23/5)Predrag Tomić (23/1)Vukan Perović (19/7)Vladimir Pejović (19/0)Dragan Arsenović (16/1)Svemir Đorđić (14/1)Nenad Stojković (14/0)Pavle Grubješić (12/3)Aleksandar Trifunović (8/0)Radomir Antić (7/1)Blagoj Istatov (3/0)Sima Nikolić (3/0)Xhevat Prekazi (3/0)Nenad Cvetković (1/0)
Fonti: sportsport.ba e worldfootball.net

Note

Voci correlate 
Druga Liga 1975-1976
Kup Maršala Tita 1975-1976

Collegamenti esterni 
  Stagione 1975-1976 su eu-football.info
  Stagione 1975-1976 su HRnogomet
  Stagione 1975-1976 su sportsport.ba
  Le stagioni 1973-1978 su FSG Zrenjanin
  Le stagioni 1971-1980 su claudionicoletti
  Risultati su exYUfudbal
  Stagione 1975-1976 su RSSSF

Calcio nel 1975
Calcio nel 1976
1976
Campionato jugoslavo di calcio